Kyegegwa (plaats), plaats in Oeganda
 Kyegegwa (district), district in Oeganda